Zagórie (Irkutsk), localitat de la província d'Irkutsk, a Rússia
 Zagórie (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Zagórie (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia